Олекса́ндрівка (, , ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.

Село засноване у 1864 році на місці кримськотатарського села Бій-Акай-Кемельчі ()) переселенцями з Чехії німецької і чеської національності.

Посилання 

 Олександрівка на радянській топографічній карті масштабу 1:100 000 (L-36-93, вид. 1998 р.) 
 Погода в селі Олександрівка

Чеські села України